Borsfa (település)
 Borsfa (növénynemzetség)